Truskauskas ist der Familienname der folgenden Personen:
 Gediminas Truskauskas (* 1998), litauischer Leichtathlet
 Zdislovas Truskauskas (1948–2011), litauischer Forstbeamter und Politiker